

Ochrona przyrody 
 SOOS – Specjalny obszar ochrony siedlisk (akronim)

Geografia

Czechy 
 Soos – rezerwat przyrody

Niemcy 
 Soos – obszar wolny administracyjnie w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Roth

Osoby 
 Soos – król Sparty
 Bela Soos – niemiecki szachista
 Karin Hempel-Soos – niemiecka pisarka

Zobacz też 
 Soo
 Sos
 S.O.S.
 Sooß
 Soós